Шушков — русская фамилия:

 Шушков, Николай Прокофьевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 4609; 16 декабря 1831.
 Шушков, Пётр Сергеевич (1889—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Шушков, Степан Прокофьевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 4611; 16 декабря 1831.

См. также 
 Шушково